Gakkel ist der Familienname folgender Personen:

 Jakow Jakowlewitsch Gakkel (1901–1965), sowjetischer Ozeanograph
 Jakow Modestowitsch Gakkel (1874–1945), russischer Konstrukteur